Кроу-Уинг:
 Кроу-Уинг — округ в штате Миннесота, США.
 Кроу-Уинг — тауншип в округе Кроу-Уинг, Миннесота, США.